Hippana fou una ciutat de Sicília esmentada per Polibi com una ciutat presa per assalts pels romans a la Primera Guerra Púnica el 260 aC. Diodor de Sicília esmenta en aquesta campanya la conquesta romana d'una ciutat anomenada Sittana, probablement la mateixa que Hippana. Esteve de Bizanci també l'anomena com Hipana però amb només una "p" i a més esmenta a Polibi com a font. Plini esmenta als Ipanenses (però inicialment la traducció fou Ichanenses, que correspondria a la ciutat dIchana esmentada per Esteve de Bizanci). La ciutat era no lluny de Panormos.

Ciutats romanes de Sicília